Les élections législatives israéliennes ont eu lieu de manière anticipée le , en Israël. Le seuil électoral est de 1 %.

Résultats

Notes et références 

1984
Israël
1984 en Israël
Politique en juillet 1984